Eheim bezeichnet

einen Hersteller für Aquariumszubehör, siehe Eheim
einen Ortsteil von Ottobeuren, siehe Eheim (Ottobeuren)
Christoph Eheim oder Ehem (16. Jh.), Rechtsgelehrter in Tübingen und Heidelberg, Kanzler und kurfürstlicher Ratgeber in Heidelberg; siehe Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
 Fritz Eheim (1923–1985), österreichischer Archivar und Historiker